De Italiaanse vorm van de naam Alexius
De Italiaanse naam voor de Albanese stad Lezhë
Alessio (bedrijf), een Italiaanse wielenfabrikant; sponsor van
Alessio (wielerploeg)

Zie ook 
 Sant'Alessio